A Associação Atlética Ranchariense é um clube brasileiro de futebol da cidade de Rancharia, interior do Estado de São Paulo. Fundada em 20 de janeiro de 1943, suas cores são azul e branco.

História 
O futebol teve grande impulso na cidade na década de 1940, quando surgem a A.A. Ranchariense e a A.A. Matarazzo. Em 1944, ambas disputavam o campeonato do interior da FPF. Mas foi apenas em 1978 que a equipe da Ranchariense se profissionalizou e, desde então, foi a única equipe a representar a cidade no Campeonato Paulista de Futebol. No total, foram 20 participações na competição.

Em 2016, o clube participou da 1ª Taça Paulista, organizada pela Liga de Futebol Paulista, retornando às suas atividades profissionais. Ao final da competição, a equipe sagrou-se campeã estadual.

Títulos

Estatísticas

Participações 

Clubes de futebol de Rancharia
Clubes de futebol fundados em 1943
Fundações em São Paulo em 1943